Pirostoma är ett släkte av svampar. Pirostoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pirostoma